Salmanasar – biblijny odpowiednik akadyjskiego imienia Salmānu-ašarēd, noszonego przez pięciu królów Asyrii. Zapis biblijny, zamiast oryginalnego, stosowany jest tradycyjnie w polskich i zagranicznych opracowaniach naukowych.

Władcy asyryjscy o imieniu Salmanasar (Salmānu-ašarēd):
 Salmanasar I – panował w latach 1273–1244 p.n.e.
 Salmanasar II – panował w latach 1030–1019 p.n.e.
 Salmanasar III – panował w latach 858–825 p.n.e.
 Salmanasar IV – panował w latach 782-772 p.n.e.
 Salmanasar V – panował w latach 726-722 p.n.e.

Imiona semickie